Попова, Ирина:
 Попова, Ирина (Ирина Вадимовна Савина; род. 1957) — советская и российская актриса.
 Попова, Ирина Фёдоровна (род. 1961) — российский историк-китаевед, доктор наук, профессор.